Матрёнин — русская фамилия. Известные носители:
 Матрёнин, Александр Сергеевич (1924—2002 года) — генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Матрёнин, Сергей Игоревич (в монашестве Александр; род. 1973) — епископ Даугавпилсский и Резекненский Латвийской Православной Церкви.

Прочее 
 Матрёнин двор — второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына.